Хенгель:

 Хенгель, Джон ван (1923—2005) — американский бизнесмен и благотворитель, создатель первого пищевого банка.
  (1926—2009) — немецкий историк религии.